Волобуево — название населённых пунктов:

Россия 
 Волобуево — деревня в Курском районе Курской области, в составе Камышинского сельсовета.
 Волобуево — деревня в Курском районе Курской области, в составе Пашковского сельсовета.
 Волобуево — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Волобуево — село в Рыльском районе Курской области.
 Волобуево — деревня в Дмитровском районе Орловской области.
 Волобуево — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Волобуево — деревня в Мценском районе Орловской области (Аникановское сельское поселение).
 Волобуево — деревня в Мценском районе Орловской области (Башкатовское сельское поселение).

См. также 
 Волобуев